Заглебје Лубин је пољски фудбалски клуб из Лубина који игра у Екстракласи.

Успеси клуба 

 Победници Прве лиге (2)
 1990/91, 2006/07
  Куп Пољске:
 Финалист (2): 2004/05, 2005/06
 Освајачи Суперкупа Пољске (1)
 2007

Састав тима 2016/17 
 Састав тима 2016

Европски успеси 

УЕФА лига Европе

Некадашњи познати играчи 

  Маријуш Левандовски
  Лукаш Пишчек
  Кшиштоф Пјонтек
  Пјотр Зјелињски
  Душан Ђокић
  Бојан Исаиловић

Спољашње везе 

 Сајт тима
 ФК Заглебје Лубин

Фудбалски клубови из Пољске